«Привал странников» — советский трёхсерийный телевизионный фильм, детектив по книге А. Я. Степанова.

Сюжет 
Действие фильма происходит примерно в 1990—1991 году.

Отставной милиционер, полковник Смирнов (Ю. Стосков) приезжает в Москву похлопотать о пенсии. Он встречается со старыми друзьями: журналистом Спиридоновым (И. Богодух) и писателем Ломидзе (Г. Кавтарадзе). Друзья обедают в кооперативном кафе «Привал странников», которое на следующий день прекращает свою деятельность. Попытка участкового выяснить, почему закрылось кафе, не удаётся из-за его внезапной гибели. Понимая, что закрытие кафе связано с какой-то серьёзно охраняемой тайной, три друга начинают частное расследование, которые приводит к открытию пугающей правды.

Съёмки фильма проводились в Москве и Подмосковье, в том числе в Калининграде Московской области (ныне Королёв).

В ролях 
 Юрий Стосков — Смирнов Александр Иванович
 Георгий Кавтарадзе — Гиви Ломидзе
 Игорь Богодух — Алька Спиридонов
 Юрий Соломин — Владлен Андреевич Греков
 Михаил Волков — генерал МУРа Сергей Всеволодович Ларионов
 Алексей Симановский— капитан Махов
 Сергей Проханов — бармен Денис
 Анатолий Равикович — Миня Мосин
 Александр Бордуков — Лёшка «Американец»
 Владимир Борисов — Сырцов
 Павел Белозёров — капитан Покатилов
 Валерия Устинова — Галочка
 Сергей Балабанов — участковый Трындин
 Игорь Воробьев — официант Жека
 Борис Гитин — Шакин
 Валентин Голубенко — лже-майор
 Геннадий Матвеев — Вова
 Владимир Чуприков — лейтенант Ночёвкин
 Юрий Шерстнёв — Палёный
 Андрей Щербович-Вечер — Человек с татуировкой
 Сергей Яковлев — Глеб Дмитриевич Ферапонтов

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Александр Бланк
 Сценарист: Анатолий Степанов
 Оператор: Тимур Зельма
 Художник: Виктор Монетов

Ссылки 
 

Телевизионные мини-сериалы 1990-х годов
Телефильмы СССР по алфавиту
Телесериалы СССР 1991 года
Телесериалы ТПО «Союзтелефильм»
Детективные телесериалы СССР
Фильмы о Москве
Телесериалы на русском языке